Kirschenbach ist ein Gewässername:

 Kirschenbach (Ascha), linker Zufluss der Ascha (zur Schwarzach, zur Naab) vor Stegen, Gemeinde Dieterskirchen, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Kirschenbach (Wälzebach), rechter Zufluss des Wälzebachs (zur Schwalm) bei Braunau, Stadt Bad Wildungen, Landkreis Waldeck-Frankenberg, Hessen

Siehe auch:
 Kirschbach
 Kirschengraben